Dietrichson ist der Familienname folgender Personen:

 Espen Dietrichson (* 1976), norwegischer Künstler  
 Fredrik Luhr Dietrichson (* 1988), norwegischer Jazzmusiker  
 Gustav Dietrichson (1855–1922), norwegischer lutherischer Bischof  
 Jan W. Dietrichson (* 1927), norwegischer Literaturwissenschaftler  
 Johanne Mathilde Dietrichson (geborene Bonnevie; 1837–1921), norwegische Porträt- und Genremalerin der Düsseldorfer Schule
 Johannes Ødegaard Dietrichson (1885–1933), norwegischer lutherischer Geistlicher  
 Johannes Wilhelm Christian Dietrichson (1815–1883), norwegischer lutherischer Geistlicher  
 Leif Dietrichson (1890–1928), norwegischer Marineflieger
 Lorentz Dietrichson (1834–1917), norwegischer Kunst- und Literaturhistoriker sowie Dichter
 Oluf Christian Dietrichson (1856–1942), norwegischer Generalmajor und Polarforscher  
 Wilhelm Sigvard Hjorth Dietrichson (1880–1949), norwegischer Landwirt und Politiker